Football americano – sport di squadra
 American Football – gruppo musicale statunitense
 American Football EP – EP degli American Football del 1998
 American Football – album degli American Football del 1999
 American Football (LP2) – album degli American Football del 2016
 American Football (LP3) – album degli American Football del 2019